Schuyler County kan syfta på några olika countyn i USA

 Schuyler County, Illinois
 Schuyler County, Missouri
 Schuyler County, New York

Se även 
 Schuyler